Râul Boul se poate referi la:

 Râul Boul, Buzău
 Râul Boul, Mușa
 Râul Boul, Suceava - afluent al râului Sihastru
 Râul Boul, Tazlău

 Râul Boul Mare
 Râul Boul Mic

Vezi și 
 Bou (dezambiguizare)

 Râul Boiștea (dezambiguizare)
 Râul Boișoara (dezambiguizare)
 Pârâul Boului (dezambiguizare)

 Râul Bouleț
 Râul Boulețu
 Râul Boulețul Mare
 Râul Boulețul Mic
 Râul Boului, Bistrița
 Râul Boura
 Râul Bourel
 Râul Bourețu
 Râul Bouțu

Toponime românești